Gamma Sagittarii (γ Sgr) puede referirse a dos sistemas estelares en la constelación de Sagitario:

 Gamma1 Sagittarii o W Sagittarii, estrella variable cefeida a unos 1500 años luz.
 Gamma2 Sagittarii, Nash o Alnas, estrella gigante naranja a 96 años luz.